Tripoli, Líbia fővárosa.
 Tripoli, kikötőváros Libanonban.
 Trípoli, város Görögországban, a Peloponnészosz régió székhelye.
 Tripoli (Iowa), város az USA Iowa államában
 Tripoli (Wisconsin), helység az USA Wisconsin államában

 Tripolisz egy Budapest XIII. kerületében épült lakótelepnek a helyiek által használt elnevezése
 Tirebolu város Törökországban.